Вериганд (; 970/980 — 1028/1051) — граф Фриуля и Истрии.

Биография 
Вероятно, сын Аццо (Адальберта), который с 965 года был фогтом патриарха Аквилеи  в Истрии.

В 1001 году император Оттон III пожаловал Вериганду земли между Изонцо и Випавой с титулом графа Фриуля; другую часть графства получил патриарх Иоанн.

Жена — Виллибурга (умерла не ранее 1056), дочь графа Удальриха фон Эберсберга. Дети:
 Хадамут (Ацика), наследница Истрии; муж — граф Поппо I Веймарский
 Луитгарда.

Вериганд последний раз прижизненно упоминается в 1028 году. Ему наследовал зять Поппо I Веймарский.

Примечания

Литература 
 Therese Meyer, Kurt Karpf. Die Herkunft der Grafen von Görz. Genealogische Studie zur Genese einer Dynastie im Südostalpenraum. In: Südost-Forschungen, Bd. 59/60 (2000/01), S. 34-98.

Ссылки 
 Carinthia
 Willibirg von Ebersberg

Маркграфы Истрии
Правители Европы XI века